Artiom Władimirowicz Żmurko (rus. Артём Владимирович Жмурко, ur. 3 października 1985 w Polisajewie) – rosyjski biegacz narciarski. Złoty medalista zimowej uniwersjady w biegu na 30 kilometrów. Dotychczas jego najlepszym startem w mistrzostwach Rosji było czwarte miejsce z Rybińska z 2009 roku. Największym jego osiągnięciem jest zwycięstwo w zawodach pucharu świata w Rybińsku.

Osiągnięcia

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2009/2010: 33.
 sezon 2010/2011: 159.

Miejsca na podium w zawodach

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2012/2013

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Rosyjscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1985
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2009